Volvo Cars Open 2016 — это профессиональный женский теннисный турнир, проводимый в американском городе Чарлстон, штат Южная Каролина, на открытых кортах с грунтовым покрытием.

В 2016 году соревнования прошли в 44-й раз. Турнир относился к премьер категории, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования прошли с 4 по 10 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 одиночки —  Анжелика Кербер
 пары —  Саня Мирза /  Мартина Хингис

Общая информация 
Одиночный турнир собрал двух представительниц топ-10 мирового рейтинга. Первым номером посева в одиночном турнире стала прошлогодняя чемпионка Анжелика Кербер (№ 3 в мире на тот момент). Немецкая теннисистка добралась до полуфинала, где снялась с матча против седьмого номера посева Слоан Стивенс. Американка после этого завоевала титул, переиграв в финале Елену Веснину. Россиянка смогла выйти в финал, начав турнир с квалификационного отбора. В основном турнире кроме Весниной приняли участие ещё две россиянки. Дарья Касаткина (№ 14 посева) смогла выйти в 1/4 финала.

В парном турнире главный приз завоевал третьи номера посева Каролин Гарсия и Кристина Младенович, обыгравшие в финале первых номеров посева Бетани Маттек-Сандс и Луцию Шафаржову. Для Младенович победа на местном турнире оказалась второй в карьере (до этого она выиграла в 2013 году в паре с Шафаржовой). Прошлогодние чемпионки Саня Мирза и Мартина Хингис не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Слоан Стивенс обыграла  Елену Веснину со счётом 7-6(4), 6-2.
 Стивенс выиграла 3-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Веснина сыграла 1-й одиночный финал и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Анжелика Кербер
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=0r
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=7
| RD1-team02= Слоан Стивенс
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=5
| RD1-team03= Сара Эррани
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Елена Веснина
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Слоан Стивенс
| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Елена Веснина
| RD2-score02-1=64
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
}}

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Парный турнир 
  Каролин Гарсия /  Кристина Младенович''' обыграли  Бетани Маттек-Сандс /  Луцию Шафаржову со счётом 6-2, 7-5.
 Гарсия выиграла 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Младенович выиграла 1-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Volvo Cars Open
 WTA Тур 2016
 Премьер турнир WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

США
Теннис
Апрель 2016 года
2016